Сет — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1734 году до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

За именем [Сехотеп]ка[ра] Иниотеф в Туринском папирусе следует частично стёртое имя …иб[ра] Сет (VI колонка, 23 строка). По другим источникам, кроме Туринского папируса, неизвестен.

Имя Сета

Примечания

Литература 
 

Фараоны XIII династии